

Personnalités 

 Astorge Aimery (mort en 1482), archevêque de Vienne ;
 Christiane Aimery (1883-1964), romancière française ; 
 Hugues Aimery (mort en 1348), évêque ;
 Pierre Aimery (mort vers 1409), archevêque de Bourges, patriarche d'Alexandrie.

Prénom 
Aimery est aussi un prénom. Pour les porteurs de ce prénom, voir :

Voir aussi